Justynian – imię
 Justynian I Wielki (483–565) – cesarz bizantyński od 527
 Justynian II Rhinotmetos (zm. 711) – cesarz bizantyński 685–695 i od 705

Zobacz też 
 Justyn